Miha Bremec, slovenski hokejist, * 26. april 1983, Jesenice.

Bremec je kariero začel pri klubu HK Kranjska Gora v sezoni 2000/2001, od sezone 2002/03 je bil z dvoletnim presledkom član HK Acroni Jesenice, pred sezono 2007/08 pa je prestopil v HK Triglav Kranj, ob koncu kariere je igral za HK Jesenice Mladi. V sezoni 2005/06 je z Jesenicami osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, v sezoni 2009/10 je bil s 33-imi goli najboljši strelec v Slohokej ligi. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu U18 D2.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 18
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 19
| 16
| 7
| 23
|
| 26
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 16
| 11
| 27
|
| 24
|
|
|
|

|
|
|
|-
| HDK Maribor
| rowspan=2|Slovenska liga
| rowspan=2|03/04
|
| 14
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 32
| 17
| 11
| 28
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 19
| 5
| 5
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 12
| 7
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 28
| 15
| 11
| 26
|
| 51
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 30
| 11
| 5
| 16
|
| 18
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 23
| 11
| 34
|
| 18
|
| 5
| 10
| 1
| 11
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 13
| 13
| 26
|
| 37
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |331
| bgcolor="#7FFF00" |146
| bgcolor="#7FFF00" |98
| bgcolor="#7FFF00" |244
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |270
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |-2
| bgcolor="#7FFF00" |18
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Jeseniški športniki